Jaipur steht für:

 Jaipur, die Hauptstadt des indischen Bundesstaates Rajasthan
 Jaipur (Distrikt), ein Verwaltungsdistrikt im indischen Bundesstaat Rajasthan in der Division Jaipur
 Jaipur (Division), eine Division im indischen Bundesstaat Rajasthan
 Jaipur (Spiel), ein Kartenspiel von Sébastien Pauchon
 Jaipur (Staat), ein früherer indischer Fürstenstaat